David Seidler (* 1937), dramaturge et scénariste anglo-américain ;
 Ernst Seidler von Feuchtenegg (1862-1931), juriste, universitaire et personnalité politique autrichienne ;
 Harry Seidler (1923-2006), architecte australien ;
 Helga Seidler, née Fischer (* 1949), athlète allemande (400 mètres) ;
 Louise Seidler (1786-1866), peintre de cour allemande ;
 Stefan Seidler (1979-), homme politique allemand.

Patronyme allemand